Azygia är ett släkte av plattmaskar. Azygia ingår i familjen Azygiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Azygia